Базилик:
Растения
 Базилик () — род однолетних и многолетних трав и кустарников.

Персоналии
 Базилик, Киприан (Киприян из Серадза; ок. 1535—1591) — польский учёный, поэт и композитор, заслуживший дворянство.

См. также 
  — масло из базилика.
 Базилика (значения)

Примечания